Гранха Марија Исабел има више значења:

 Гранха Марија Исабел (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Марија Исабел (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Марија Исабел (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику